Ferulago amani är en flockblommig växtart som beskrevs av George Edward Post. Ferulago amani ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
amani